Mužská čtyřhra BB&T Atlanta Open 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže atlantského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bratrský pár Bob a Mike Bryanovi, jehož členové nestartovali společně. Bob Bryan se odhlásil pro zranění. Spoluhráčem Mika Bryana se stal Frances Tiafoe, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Harrisona s Ramem.

Vítězem se stal třetí nasazený americko-australský pár Nicholas Monroe a John-Patrick Smith, kteří ve finále zdolali americké turnajové dvojky Ryana Harrisona s Rajeevem Ramem. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jejich zápasová bilance jako dvojice po turnaji činila 13–13. Monroe vybojoval druhý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Smithe to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Diviž Šaran /  Artem Sitak (1. kolo)
  Ryan Harrison /  Rajeev Ram (finále)
  Nicholas Monroe /  John-Patrick Smith (vítězové)
  Jonatan Erlich /  Joe Salisbury (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Atlanta Open
ATP World Tour 2018
Tenis v USA v roce 2018